Ястребная:

 Ястребная — село на Украине, находится в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Ястребная — село на Украине, находится в Брусиловском районе Житомирской области.